Die Ghana Premier League 2018 (gemäß Sponsorenvertrag offiziell Zylofon Cash Premier League) begann am 17. März mit dem Spiel des Inter Allies FC gegen den Bechem United FC (3:0) und wurde Anfang Juni 2018 nach dem 15. Spieltag abgebrochen. Infolge der Investigativdokumentation Number 12: When Greed and Corruption Become the Norm von Anas Aremeyaw Anas, die am 6. Juni 2018 ausgestrahlt worden war, waren jegliche Fußballaktivitäten in Ghana während der laufenden Saison eingestellt worden. Entgegen anders lautenden Medienberichten wurde die Ghana Football Association (GFA) nicht aufgelöst, stattdessen setzte der Weltfußballverband FIFA Ende August 2018 ein „Normalisation Committee“ ein.

Teilnehmende Mannschaften 
Neben den dreizehn besten Mannschaften der Vorsaison nahmen die Aufsteiger Eleven Wonders FC (Zone 1), Karela United FC (Zone 2) und Dreams FC (Zone 3) an der Saison 2018 teil.

Statistiken 
Geplant war, dass sich der Sieger des Doppelrundenturniers für die CAF Champions League 2018/19 qualifizieren und die drei Mannschaften mit der geringsten Punktzahl am Saisonende in die Division One League absteigen sollten. Der Abstieg wurde aufgrund der Einstellung des Spielbetriebs nach der Hälfte aller Spieltage ausgesetzt. Der Medeama SC, Tabellenführer im Zeitpunkt des Saisonabbruchs, beantragte im Oktober 2018, als ghanaischer Vertreter an der CAF Champions League teilzunehmen, zog das Anliegen jedoch wenige Tage später aus finanziellen Gründen zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bester Torschütze nach fünfzehn absolvierten Spieltagen war Hafiz Konkoni vom Bechem United FC mit acht Treffern.

Weblinks  
 Karel Stokkermans: Ghana 2018: Ghana Premier League. In: rsssf.com (18. April 2019).

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018